Boerkrigen omfatter to krige mellem England og de to selvstændige republikker, Fristatprovinsen og den Sydafrikanske Republik (Transvaalrepublikken).

 Første boerkrig fandt sted fra 1880 til 1881.
 Anden Boerkrig fandt sted fra 1899 til 1902.

Den krig, som i mange fremstillinger kort og simpelt betegnes som boerkrigen, henviser normalt til den anden boerkrig.